HBE est un sigle qui peut désigner :
 hélicoptère bombardier d'eau, un hélicoptère utilisé dans la lutte contre les feux de forêt ;
 HB Echternach, un club de handball situé à Echternach, au Luxembourg.

HBE est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Borg El Arab, un aéroport desservant la ville d'Alexandrie, en Égypte, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports